Lowry se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 James K. Lowry
 Porter P. Lowry II